

Сардик — річка в Удмуртії, права притока Кільмезю
 Сардик — річка у Кіровській області, притока Лумпуна
 Сардик — селище, Унинський район, Кіровська область
 Сардик — присілок, Унинський район, Кіровська область

Дивись також 
 Великий Сардик
 Сердик
 Середній Сардик